

Cinema 
Strada sbarrata (Dead End) – film del 1937 diretto da William Wyler
Falso indizio (Dead End) – film del 1998 diretto da Douglas Jackson
Dead End - Omicidi a catena (Dead End) – film del 1999 diretto da Iren Koster 
Dead End - Quella strada nel bosco (Dead End) – film del 2003 diretto da Jean-Baptiste Andrea e Fabrice Canepa
Batman: Dead End – film del 2003 diretto da Sandy Collora

Informatica 
Vicolo cieco (dead end) – anti-pattern

Letteratura 
Strada senza uscita (Dead End) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 244

Musica 
Dead End – gruppo musicale giapponese
 Dead End – traccia dell'album Plastic Surgery Disasters dei Dead Kennedys del 1982
Dead End – album dei The Newlydeads del 2001
 Dead End – traccia dell'album Come Clarity degli In Flames del 2006

Televisione
 Difesa personale (Dead End) – episodio della terza stagione di Beverly Hills 90210
 Senza scampo (Dead End) – episodio della terza stagione di Homicide
 Vicolo cieco (Dead End) – episodio della seconda stagione di Angel